BGH kan syfta på:

 BGS – Tysklands federala högsta instans för civil- och brottmål, se Högsta domstolen (Tyskland)